Le patronyme Cordey provient soit de la localité de Cordey (Calvados), soit est un dérivé du métier de cordier.

Variante du patronyme .

Patronyme

Cordey
 Frédéric Samuel Cordey (1854-1911), peintre français.

Homonymie de toponyme